Pirchan ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Pirchan der Ältere (1844–1928), österreichischer Maler
 Emil Pirchan (1884–1957), österreichischer Bühnenbildner, Maler, Architekt und Schriftsteller
 Gustav Pirchan (1881–1945), sudetendeutscher Archivar, Mediävist und Historiker
 Sigismund Pirchan (um 1390–1472), Abt des Klosters Hohenfurt, Weihbischof in Passau